Gesloten (algebra)
 Gesloten verzameling
 niet toegankelijk, niet te passeren (met obstakel)
 ononderbroken circuit (elektrisch circuit, gesloten kromme)